Григорий Львович Слони́мский (14 ноября 1915, Петроград — 30 июня 2004 Москва) — советский учёный-химик, председатель Комиссии по механике и физике полимеров при Президиуме АН СССР.

Биография 
Родился 14 ноября 1915 года в г. Петрограде. Отец преподаватель вуза.

В 1930 г. окончил семилетнюю школу и устроился лаборантом в НИИТорфа. В 1932 г. поступил на физический факультет Московского университета, который окончил в 1937 г. по специальности «Теоретическая физика».

С 1938 г. работал в НИФХИ, после в 1953 г. был переведен в НИИ шинной промышленности на должность начальника лаборатории физики резин отдела физикохимии каучука и резины.

В 1956 г. создал лабораторию физики полимеров в Институте элементоорганических соединений (ИНЭОС) АН СССР. В 1958 г. был назначен на должность заведующего этой лаборатории, впоследствии с 1988 г. — главный научный сотрудник.

В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механические свойства высокополимеров».

В 1948 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Теория деформации линейных полимеров".

С 1955 г. утвержден в звании профессора.

С 1960—1964 гг. работал по совместительству на кафедре высокомолекулярных соединений МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Работал председателем Комиссии по механике и физике полимеров при Президиуме АН СССР, председателем секции физики полимеров при Центральном правлении ВХО им. Д. И. Менделеева [1]

Научные достижения 
Исследование молекулярного механизма деформационных процессов в полимерах, который лег в создание физико-химических представлений полимеров.

Разработка основных количественных соотношений характеризующих механические релаксационные явления в полимерах.

Разработка механохимической теории утомления полимеров и механохимической теории процессов изменения структуры полимеров при их переработке.

Исследование пространственно-структурированных элементоорганических полимеров, открытие ранее не известных глобулярных сеточных структур.

Теория надмолекулярной структуры аморфных и кристаллических полимеров.

Создание пищевых продуктов из полимеров.

Труды 
Монография «Краткие очерки по физикохимии полимеров» 1960 г.

Награды 
Лауреат премии им. А. Н. Баха (1949

«Знак Почёта» (1954)

«Дружба Народов» (1986)

«За доблестный труд» (1945)

«В память 800-летия Москвы» (1948)

Литература 
 Е. Н. Будрейко, А. П. Жуков. Профессора Университета Менделеева: XX век / Под общ. ред. академика П. Д. Саркисова. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2006. — С 561. ISBN 5-7237-0513-х
 Григорий Львович Слонимский (К 80-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогический деятельности) //Высокомолекулярные соединения, 1996, том 38, № 5.
 Григорий Львович Слонимский (К 60-летию со дня рождения и 40-летию научно-педагогический деятельности) //Высокомолекулярные соединения, 1976, том 18, № 2.

Лауреаты премии имени А. Н. Баха
Преподаватели Российского химико-технологического университета